Władysław Klimczak (1878–1923) – architekt
 Władysław Klimczak (1923–2021) – historyk i ekonomista, muzealnik
 Władysław Klimczak (ur. 1955) – polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji